Il singolare dell'ATP Salzburg Indoors 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Conor Niland era il detentore del titolo.

Benoît Paire ha battuto in finale Grega Žemlja 6–7(6–8), 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Karol Beck (semifinali)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Tobias Kamke (ritiro a causa di lesioni della spalla)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)

  Benoît Paire (campione)
  Gō Soeda (primo turno)
  Grega Žemlja (finale)
  Andreas Haider-Maurer (semifinali, ritirato a causa di lesioni)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ATP Salzburg Indoors 2011